SCO steht für:

 Schottland, unter anderem FIFA- und FIDE-Code
 Science College Overbach, ein Jugend- und Bildungsinnovationszentrum in Nordrhein-Westfalen
 SCO (Fahrrad), Radhersteller in Dänemark, gegründet 1905, hervorgegangen aus Smith & Co.
 The Santa Cruz Operation, US-amerikanischer Softwarehersteller, siehe SCO Group
 Scoot, eine Fluggesellschaft in Singapur (ICAO-Code)
 Self-Checkout-Kasse (Selbstbedienungskasse)
 Shanghai Cooperation Organisation, eine internationale Organisation in Eurasien, siehe Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit
 das Subcommissuralorgan, siehe Organum subcommissurale
 Flughafen Aqtau in Kasachstan (IATA-Code)

Sco steht für:

 Scorpius, lateinischer Name von Skorpion (Sternbild)
 Scoville-Skala, zur Bestimmung der Schärfe von Chilisorten

sco steht für:

 Scots (ISO-639-3-Code), Sprache

Abkürzung